Сан Марино ће учествовати на Песми Евровизије 2022 у Торину, у Италији. Сан Марино у 2022. години бира свог представника кроз певачко такмичење Глас Сан Марина (Una Voce per San Marino) 2022.

Пре Евровизије

Формат 
22. септембра 2021, СМРТ је открио да ће такмичење бити одржано од децембра 2021. до фебруара 2022. Сви извођачи су подељени у две групе: нови и већ установљени. Нови извођачи су били позвани у Титан театар у град Сан Марино од 13. до 17. децембра 2021. и од 5. до 11. јануара 2022. на аудиције. У фебруару 2022. је откривано да ће у полуфиналима и финалу рунде нових извођача бити одлучено којих 9 ће учествовати у великом финалу. Првих троје у рунди нових извођача ће добити 7000 евра, 2000 евра и 1000 евра. У великом финалу ће се такмичити и 9 већ установљених извођача који ће бити позвани од стране емитера. Жири рунде нових извођача су били:

Извођачи 
Рунда нових извођача се одржала 13-17. децембра 2021. и 3-11. јануара 2022. 11. децембра је објављено 90 извођача који су се такмичили у децембарском року. Касније у децембру је објављено још 58 који су наступили у јануарском року.

Укупно 299 учесника је било на аудицијама, иако је само 282 било на списку.

References 

Песма Евровизије 2022. по државама
Сан Марино на Песми Евровизије